«Итальянское утро» — картина русского художника Карла Брюллова.

Картина написана Карлом Брюлловым после приезда в Италию в 1823 году. Большую роль играет освещение картины, сам художник писал о нём так:

На картине молодая женщина, умывающаяся под струями фонтана, освещена мягкими утренними лучами солнца.
Картина принесла известность Брюллову, получив лестные отзывы сначала у итальянской публики, затем от членов Общества поощрения художников. ОПХ подарило картину «Итальянское утро» Александре Фёдоровне, жене Николая I. Император захотел получить парную к «Утру» картину, что послужило началом написания Брюлловым картины «Итальянский полдень».

Картины Карла Брюллова
Картины из собраний Кильского кунстхалле
Картины с обнажёнными женщинами
Италия в культуре и искусстве